Divisão — operação matemática
Divisão (militar) — unidade militar, parte de um exército
Divisão naval — força naval, parte de uma armada
Divisão (biologia) — grupo taxonómico
Divisão (negócios) — segmento de uma empresa ou grupo empresarial que opera um ramo de atividade específico

Ver também 
 Divisão administrativa